Battra – personaggio del franchise Godzilla
 Battra – antica città dell'Asia centrale